Robert E. Howard (1906–1936) –  amerykański pisarz
 Robert Howard (ur. 1956) – irlandzki pływak, olimpijczyk
 Robert Howard (Hardcore Holly, ur. 1963) – amerykański zawodowy zapaśnik
 Robert Howard (1975–2004) – amerykański lekkoatleta, skoczek w dal